

Тарновець — річка.

Населені пункти та їхні частини
 Тарновець — гміна в Ясельському повіті Підкарпатського воєводства
 Тарновець — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тарновець — село в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Тарновець — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Тарновець — село в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Тарновець — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Тарновець — село в гміні Тарнувка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Тарновець — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Тарновець — частина села Подлешани в гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Тарновець — частина села Сковежин у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Тарновець — частина села Косьцелець у гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Тарновець — лісова осада в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки